Coulongepeut faire référence à :

Patronyme
 Louis d'Ailleboust de Coulonge, gouverneur de la Nouvelle-France, de 1648 et 1651 et de 1657 à 1658.

Toponyme

Canada
 Lac Coulonge, lac du Canada, situé sur la rivière des Outaouais;
 Chutes Coulonge, chutes du Canada, situées sur la rivière Coulonge;
 Rivière Coulonge, rivière du Canada, située dans la province de Québec;
 Rivière Coulonge Est, rivière du Canada, située dans la province de Québec;

 Fort-Coulonge, municipalité de village canadien, située dans la province de Québec
 Parc du Bois-de-Coulonge, parc urbain du Canada, situé à Québec

France 
 Coulonge-sur-Charente, une ancienne commune de la Charente-Maritime, aujourd'hui rattachée à Saint-Savinien.

Voir aussi 
 Coulongé, commune française dans la Sarthe.